Miejscowości w USA:
 Masonboro – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
Gminy w USA:
 Masonboro (ang. Masonboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover